«Вселенная Стивена»  — американский мультсериал, созданный Ребеккой Шугар, известной по работе над «Временем приключений» для телеканала Cartoon Network.

Сюжет повествует о мальчике Стивене Вселенном, живущим с кристальными самоцветами», защищающими землю от других самоцветов, намеревающихся напасть на землю.

По состоянию на 2020 год были выпущены 173 серии, первая из которой вышла 4 ноября 2013 года. Всего выпущено 6 сезонов сериала. Первый сезон состоит из 52-х серий и выходит с ноября 2013 года по март 2015 года. Второй сезон, состоящий из 26 серий выпускался с марта 2015 годапо январь 2016 года. Третий сезон, состоящий из 25 серий выходил с мая по август 2016 года. Четвёртый сезон также с 25 сериями выходил с августа 2016 года по май 2017 года. Пятый сезон с 25 сериями выходил с мая 2017 года по январь 2019 года. После длительного хиатуса в 2017 году, длившегося 7 месяцев (июнь-декабрь), сериал потерял почти половину своих зрителей (1.52 млн — 0.85 млн).

Шестой сезон вышел в декабре 2019 года «Steven Universe Future», первые 4 серии вышли 7 декабря 2019 года. Всего в шестом сезоне 20 серий.

Серии также выходили на физических носителях DVD и Blue-Ray на территории США

Пилотная серия

Первый сезон

Второй сезон

Третий сезон

Четвёртый сезон

Пятый сезон

Шестой сезон

Примечания

Источники 
 Официальный сайт Cartoon Network
 Фанатская вики по сериалу

Вселенная Стивена